Geschmeiß steht für:

 Ungeziefer sowie dessen Brut
 abwertende Bezeichnung für Personen, siehe Gesinde #Gesindel
 Raubvogelkot, siehe Jägersprache #G

Siehe auch:
 Schmeißfliegen